HRT kan verwijzen naar:
 Hrvatska Radiotelevizija, de Kroatische Radio- & Televisiegroep
 Het Hostage Rescue Team, een speciale eenheid van de FBI.
Hispania Racing F1 Team